4. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – ogólnoafrykańskie zawody lekkoatletyczne, które zostały zorganizowane w 1985 w Kairze. Stolica Egiptu już po raz drugi – w krótkiej 6 letniej historii afrykańskiego czempionatu – gościła uczestników zawodów.

Medaliści mężczyźni

Medalistki kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1985 w lekkoatletyce
1985
Sport w Kairze
Lekkoatletyka w Egipcie
1985 w Afryce